Арле се може односити на:
 Арле (Јура), насеље и општина у источној Француској у региону Франш-Конте, у департману Јура,
 Арле (Горња Лоара), насеље и општина у централној Француској у региону Оверња, у департману Горња Лоара,
 Арле (Север), насељено место у Француској у региону Север-Па де Кале, у департману Север.